Recto Verso — второй студийный альбом французской певицы Zaz, выпущенный 13 мая 2013 года во Франции на лейбле Play On. Дистрибьютором альбома в остальных странах выступила компания Sony.

Название альбома — буквально это термин, применяемый в частности в полиграфии, книгоиздательстве, археологии, и означающий лист, на обеих сторонах которого имеется текст, где recto лицевая сторона, а verso — оборотная. Во французском языке имеется фразеологизм Le mode recto verso, который может быть переведён на русский язык, как Две стороны одной медали; очевидно что название альбома связано с этой идиомой.

В 2011 году певица, в интервью «Коммерсантъ Weekend» отметила, что во втором альбоме ей хотелось бы обратить больше внимания на тексты, а аранжировки сделать минималистичными. Альбом отчасти таким и получился, он полностью акустический, но аранжировки песен различные: от довольно сильно инструментально насыщенных до почти а-капелла. Также разнообразна и стилистика песен, это эклектичная смесь, в которой можно услышать  джаз, рэгтайм, шансон, танго и другие стили музыки.

Альбом «Recto Verso» полон хитов написанных в типичном для Заз настроении «солнечного Монмартра»

Альбом выпущен как CD, включая издание ограниченного выпуска с тремя бонус-треками, так и на LP. Кроме того, выпущен коллекционный DVD-релиз, дополненный видео Ce que vous n'avez pas vu

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Zaz
Альбомы на французском языке